

Presentación previa 
Bjorn Fratangelo fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Tennys Sandgren derrotó en la final a João Pedro Sorgi.

Cabezas de serie 

  Darian King (Primera ronda)
  Henri Laaksonen (Cuartos de final)
  Peter Polansky (Primera ronda)
  Leonardo Mayer (Primera ronda)

<ol start=5>
 ''' Tennys Sandgren (Campeón)
  Stefan Kozlov ''(Cuartos de final)
  Denis Shapovalov ''(Primera ronda)
  Mitchell Krueger ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Savannah 2017